Serbisk kan avse:

 Serber – en sydslavisk folkgrupp på Balkanhalvön
 Serbiska –  ett sydslaviskt språk

Områden